Европско првенство у фудбалу 1988. је било 8. по реду европско фудбалско првенство за мушкарце, које је одржано од 10. јуна до 25. јуна 1988. у Западној Немачкој.

Први пут је првенство одржано у једној средњоевропској земљи, а Западна Немачка је претходно организовала Светско првенство 1974.

Титулу европских првака је понела Холандија, која је у финалу савладала Совјетски Савез 2:0. Први пут је трофеј освојила једна од земаља Бенелукса. Најбољи стрелац био је Марко ван Бастен са 5 постигнутих голова.

Избор домаћина 
Западна Немачка је добила домаћинство са 5 гласова извршног комитета испред заједничке понуде Норвешке, Шведске и Данске који су добили један глас и испред понуде из Енглеске.

Квалификације 

Седам репрезентација је морало да избори место за завршни турнир, док се репрезентација Западне Немачке квалификовала директно као домаћин. Репрезентација Француске која је била бранилац титуле, није се квалификовала за првенство. Био је ово последњи пут да бранилац титуле не успе да избори пласман на европском првенству.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Стадиони 
Европско првенство 1988. се играло на осам стадиона у осам градова земље домаћина.

Такмичење по групама

Група 1

Група 2

Елиминациона фаза

Полуфинале

Финале

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 
 Европско првенство 1988. на -{uefa.com}-

 
1988
Фудбал у Западној Немачкој
Сезона 1987/88. у УЕФА такмичењима